Landkreis Aue steht für folgende Landkreise in Sachsen:

 Landkreis Aue (1947–1951), siehe Amtshauptmannschaft Schwarzenberg
 Landkreis Aue (1990–1994), siehe Kreis Aue